Termin digalaktozildiacilglicerolna sintaza ima više značenja.

 Galaktolipid galaktoziltransferaza, enzim
 Digalaktozildiacilglicerol sintaza, enzim